Voi-projektet är ett samarbete mellan den kenyanska staden Voi och den svenska kommunen Ulricehamn. Projektet initierades 2004 och syftar till att hjälpa föräldralösa barn.

År 2009 inköptes ”Farmen” i ett attraktivt område strax utanför Voi, där getter, höns och planteringar av olika slag ska bidra till barnens försörjning och projektets självfinansiering. Tanken är att farmen ska bli ett kunskaps- och utvecklingscenter som bidrar till att göra programmet självförsörjande. Ett gästhus med drygt 40 bäddar, samt kök och samlingslokaler invigdes den 3 november 2013. Målsättningen är att all verksamhet på farmen ska ske ekologiskt hållbart.

För närvarande (2016) får ett 50-tal barn stöd genom projektet. Barnen är i åldern 3-20 år och bor i regel hon någon äldre släkting, ofta en moster eller mormor. Barnen får hjälp utifrån vars och ens behov, men framför allt handlar det om att barnen får hjälp med skolkostnader och andra dagliga behov som mat, kläder och medicin. Det kan också handla om större insatser, till exempel ett helt hus om det finns behov av det. Bara ett fåtal av barnen bor inne i staden Voi, resten bor i byar runt omkring. 

Idag samordnas verksamheten genom Bogesund House i Voi. Huset har fått sitt namn efter Bogesundsskolan i Ulricehamn som skänkt pengar till inköpet av det hus som nu är ett informations- och resurscenter för hiv och aids. Huset fungerar också som en samlingsplats för både barn och vårdnadshavare. Här finns också möjlighet till rådgivning och övernattning, samt tillgång till litteratur, filmer och liknande om hiv och aids.  Dessutom finns det en förskola med cirka 50 barn och två anställda förskollärare i Bogesund House.

Verksamheten samordnas i Sverige genom en styrgrupp som utses av EFS Brunnsnäskyrkan. I Voi drivs verksamheten av den lutherska kyrkan, Voi Lutheran Mission, som igår i Kenya Evangelical Lutheran Church (KELC). 

Under årens lopp har många i Ulricehamn engagerats i arbetet, inte minst genom alla resor som ordnats från Ulricehamn till Voi. Idag är inte bara kyrkan engagerad i projektet, utan även flera skolor, föreningar och många privatpersoner. Dessutom sponsrar flera företag arbetet.

Referenser

Noter

Relationer mellan Kenya och Sverige
Ulricehamns kommun